twist – taniec
 twist – koktajl
 twist – magazyn

Niemcy:
 Twist – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland

Inne:
 twist – zakręcane zamknięcie słojów